La Prima Lega 2004-2005 è la 108ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
      Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
      Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
      Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Challenge League

Primo turno 
Andata il 4 giugno, ritorno l'11 giugno 2005.

Finale 
Andata il 15 giugno, ritorno il 18 e 19 giugno 2005.

Verdetti finali 
 e  promossi in Challenge League 2005-2006.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2005 3